Николай Николаевич Николаев:
 Николаев, Николай Николаевич (1916—1990) — советский инженер и учёный, специалист по тепловыделяющим элементам ядерных реакторов.
 Николаев, Николай Николаевич (1872—1957) — присяжный поверенный, член Государственной думы IV созыва Николаев, Николай Николаевич (1866 — не ранее 1912) — поэт-самоучка, автор рассказов и очерков.
 Николаев, Николай Николаевич (1903—1973) — псевдоним, под которым греческий коммунист Никос Захариадис жил в Советском Союзе.